Beret: chanteur espagnol.

Toponymie
 Beret, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).
 Pla de Beret, un col des Pyrénées.
 Baqueira Beret, une station de sport d'hivers espagnole.
 Ginde Beret, une région d'Éthiopie.

Voir aussi 
 Le béret, un couvre-chef et ses variantes :
 Le béret vert de la légion.
 Le béret rouge des parachutistes et leur magazine spécialisé Béret rouge.
 Le Jeu du béret.
 Fabienne Béret-Martinel, une athlète française spécialiste du sprint (1977).